Пульт управления — устройство для контроля и управления работой устройств и процессов. В частности для управления ЭВМ. Пульт управления содержит ряд блоков управления: блок набора информации, блок управления, сигнальный блок и т. д.

См. также 
 Абонентский пульт
 Пульт дистанционного управления

Литература 
 

Управление процессами